Штефан Фюрстнер (; род. 17 сентября 1987 года, Мюнхен, Бавария) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Унион».

Карьера 
Фюрснтер начал свою карьеру в клубе «Дисен». Затем он играл в клубе «Бавария II», фарм-клубе «Баварии». В сезоне 2005/06 сыграл 20 матчей и забил один гол, а в следующем сезоне забил два гола и сыграл 26 матчей. Был переведён в основной состав «Баварии» после сезона 2005/06. Фюрстнер также сыграл пять матчей за сборную Германии до 19 лет и два матча за молодёжную сборную Германии до 21 лет. Свой первый матч в основном составе «Баварии» провёл в 2006 году в товарищеской встрече против американского клуба «Нью-Йорк Ред Буллз» в «Гиантс Стэдиум». Свой единственный матч в Бундеслиге сыграл 5 мая 2007 года против гладбахской «Боруссии», вышел на замену в 87-й минуте. Матч закончился со счётом 1:1. В двух последних сезонах, проведённых в «Баварии», Фюрстнер сыграл 50 матчей.

5 июня 2009 года Фюрстнер подписал контракт с клубом «Гройтер». Стал одним из основных игроков клуба, в составе которого в 2012 году стал чемпионом Второй Бундеслиги.

Фюрстнер подписал двухлетний контракт с клубом «Унион», в котором начнёт выступать с сезона 2015/16.

Достижения 
 Чемпион Второй Бундеслиги: 2011/12
 Чемпион Германии: 2005/06, 2007/08
 Обладатель Кубка Германии: 2005/06, 2007/08
 Обладатель Кубка немецкой лиги: 2007

Статистика 

 1. Включая Кубок Германии.
 2. Включая матчи вне плей-офф.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Фонд Штефана Фюрстнера

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Бавария II»